Civita peut désigner :

Patronyme 

 Civita, un nom féminin latin, formé sur civis : « citoyen » ;

 César Civita (1905-2005), éditeur et entrepreneur américain ;
 Diane Civita (?-), actrice américaine ;
  (1966-), directeur argentin de la photographie ;
 Tullio Levi-Civita (1873-1941), mathématicien italien ;
 Victor Civita (1907-1990), journaliste et entrepreneur américain.

Mathématiques 
Découvertes portant le nom de Tullio Levi-Civita :

 Connexion de Levi-Civita
 Symbole de Levi-Civita
 Symbole de Levi-Civita d'ordre N
 Tenseur de Levi-Civita
 Théorème de Goursat et Levi-Civita

Toponyme 

 Civita, une commune italienne de la province de Cosenza dans la région Calabre en Italie ;
 Civita Castellana, commune italienne de la province de Viterbe dans la région Latium en Italie ;
 Cathédrale de Civita Castellana
 Civita d'Antino, commune de la province de L'Aquila dans les Abruzzes en Italie ;
 Civita di Bagnoregio, petite cité de la province de Viterbe en Italie centrale ;
 Civita di Tricarico, Site archéologique de Basilicate.

Divers 
 (12473) Levi-Civita, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes nommé en l'honneur de Tullio Levi-Civita.

Références 

Patronyme italien